Де́рек Тракс (, род. 8 июня 1979) — американский гитарист.

C 1999 по 2014 год участник группы «The Allman Brothers Band», он делил своё время между ней, своей собственной группой  и гостевым сотрудничеством с такими группами-единомышленниками, как «Gov’t Mule» и «Widespread Panic». При этом Тракс создал себе имя не только в качестве постоянного участника всякого рода джем-концертов и джем-коллективов, но и самостоятельного музыканта, видного деятеля современной рок-музыки. В 2010 году руководимый им «The Derek Trucks Band» стал обладателем «Грэмми» в категории «Лучший современный блюзовый альбом».

В 2003 году в своём «Списке ста величайших гитаристов всех времен» журнал «Роллинг стоун» поместил Дерека Тракса на 81 место, а в 2011 году (в новой версии списка) — на 16-е.

Дискография 
 См. «Derek Trucks § Discography» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 

 
 Записи группы Derek Trucks Band collection в архивы живой музыки сайта Internet Archive

Рок-гитаристы США
Рок-музыканты США
Лауреаты премии «Грэмми»
Слайд-гитаристы
Фингерстайл-гитаристы
Блюзовые гитаристы США
Фанк-музыканты
Родившиеся в 1979 году
Родившиеся в Джэксонвилле (Флорида)
Исполнители Columbia Records
The Allman Brothers Band
Соло-гитаристы
Гитаристы, вошедшие в список 100 величайших гитаристов по версии журнала Rolling Stone